Carl Arendt luxemburgi építész
Carl Arendt Ångström (1821–1896) svéd mérnök és feltaláló
Carl Arendt (1838–1902) német nyelvész, sinológus, orientalista, diplomata

Kapcsolódó szócikkek 
Carl Arend (1870–1938) német építész
Arendt (egyértelműsítő lap)